{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#B2C8FF"
!colspan="12"|US Open 2022
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|Simplu
| 
|Masculin (q)     Feminin (q)
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|Masculin          Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Mixt
| 
|Mixt
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}US Open 2022 – Simplu feminin calificări''' reprezintă o serie de meciuri de tenis care vor avea loc în perioada 23 – 26 august 2022 pentru a determina cele șaisprezece jucătoare calificate care intră pe tabloul principal de la US Open 2022 – simplu feminin.

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A douăsprezecea calificare

A treisprezecea calificare

A paisprezecea calificare

A cincisprezecea calificare

A șaisprezecea calificare

Legături externe
  Women's singles qualifying draw

Feminin
WTA Tour 2022